Die Saison 2015/16 war die 41. Spielzeit der Svenska Hockeyligan. Die Hauptrunde begann am 16. September 2015 und endete am 8. März 2016. Die darauffolgenden Play-offs fanden im März und April 2016 statt. Es war die dritte Spielzeit seit dem Namenswechsel von Elitserien zu Svenska Hockeyligan. Die Meisterschaft wurde zum ersten Mal unter 14 Mannschaften ermittelt. Der Vorjahresabsteiger Leksands IF wurde durch den Liganeuling Karlskrona HK und den Rückkehrern Malmö Redhawks und Rögle BK ersetzt, die sich in der Relegation den Aufstieg sicherten. Schwedischer Meister wurde der Frölunda HC, der nach elf Jahren wieder den Titel gewann und im Play-off Finale den Skellefteå AIK mit 4:1-Siegen bezwang. Derweil stieg MODO Hockey erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die HockeyAllsvenskan ab.

Teilnehmer

Hauptrunde

Modus 
Die 14 Vereine spielten eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-Offs-Serien wurden im Modus Best of Seven gespielt.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wird eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Im Anschluss an ein Unentschieden gibt es nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hat zunächst drei Schützen, anschließend geht es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Für die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf ist die Saison nach der Hauptrunde beendet, währenddessen die zwei Rangletzten gegen die beiden Vertreter aus der zweitklassigen HockeyAllsvenskan in der Relegation um ihren Platz in der Liga spielen.

Tabelle 
(Stand: Saisonende 2015/16)

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis, M = Vorjahresmeister, A = Aufsteiger aus der HockeyAllsvenskan;
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Toren
2 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
3 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2015/16)

Beste Torhüter 

(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Saisonende 2015/16)

Play-offs

Modus 
Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Außerdem dürfen sich, im Gegensatz zur Vorsaison, die vier bestplatzierten Teams ihre Gegner im Viertelfinale nicht mehr auswählen. Stattdessen wird der Erste der Hauptrunde auf den schlechter  platzierten Gewinner der Best-of-Three-Serien treffen, der Zweitplatzierte spielt gegen den besser platzierten Gewinner, der Dritte duelliert sich mit dem Sechsten und der Vierte tritt gegen den Fünften an.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

Viertelfinale 
Die Viertelfinalserien fanden vom 16. bis maximal zum 29. März 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Sieger der Viertelfinals bestritten vom 1. bis zum 13. April 2016 die Halbfinalserien.

HR = Hauptrunde

Finale

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 

(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Kader des Schwedischen Meisters

Relegation 
Der Gewinner der jeweiligen Serie qualifizierte sich für die kommende Saison der Svenska Hockeyligan. Die Begegnungen fanden vom 19. März bis zum 1. April 2016 statt. Während sich der Hauptrundenletzte Karlskrona HK den Klassenverbleib sicherte, stiegen MODO Hockey erstmals in ihrer Vereinsgeschichte aus der Eliteklasse ab. Leksands IF kehrte dagegen nach einjähriger Abstinenz in die Svenska Hockeyligan zurück.

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) –  Erik Karlsson, Ottawa Senators
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Anton Rödin, Brynäs IF
 Honkens trofé (bester Torhüter) – Markus Svensson, Skellefteå AIK
 Håkan Loob Trophy (bester Torjäger) – Nick Johnson, Brynäs IF
 Årets nykomling – Ludvig Rensfeldt, Rögle BK
 Salming Trophy (bester Verteidiger) – Niclas Burström, Skellefteå AIK
 Stefan Liv Memorial Trophy (MVP der Play-offs) – Johan Sundström, Frölunda HC
 Guldpipa (bester Schiedsrichter) – Mikael Nord

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2015/16